Огонь из преисподней — британская приключенческая драма 1957 года, режиссёр Роберт Пэрриш
 Огонь из преисподней — американский боевик 1997 года, режиссёр Феликс Энрикес Алкала
 Огонь из преисподней — американский приключенческий фильм 2009 года, режиссёр Эндрю Стивенс